Niemcy:
 Plüschow - część gminy (Ortsteil) Upahl w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Nordwestmecklenburg

Osoby:
 Anna Plüschow - niemiecka malarka
 Gunther Plüschow - niemiecki pilot
 Guglielmo Plüschow - niemiecki fotograf